«Шахтёрская слава» — многозначный термин:
 Знак «Шахтёрская слава» — нагрудный знак, ведомственная награда Министерства угольной промышленности СССР.
 Нагрудный знак «Шахтёрская слава» — нагрудный знак, ведомственная награда Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
 «Шахтёрская слава» — памятник в Караганде (Казахстан).